rapport (verslag), een document met informatie over een bepaald onderwerp
 Rapport (psychologie), een hechte en harmonieuze relatie tussen twee mensen
 rapport in neurolinguïstisch programmeren en hypnotherapie, een staat van betrokkenheid tussen mensen
 schoolrapport, een overzicht van de schoolprestaties van een leerling
 rapport (televisieprogramma), een Zweeds tv-programma
 rapport (krant), een Zuid-Afrikaanse krant